Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 2005 były 33 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 16 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2005 został francuski kierowca  Sébastien Loeb startujący samochodem Citroën Xsara WRC, wyprzedzając Norwega Pettera Solberga i Fina Marcusa Grönholma. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Citroëna, który wyprzedził zespoły Peugeota i Forda.

Kalendarz 

W sezonie 2005 kalendarz mistrzostw świata składał się z szesnastu rajdów (zawierał te same rajdy co rok wcześniej).

Zgłoszone zespoły i kierowcy

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 2005 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Klasyfikacja generalna producentów 

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2005 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

Dla każdego producenta punkty zdobywały tylko dwie załogi nominowane przed każdym rajdem

Klasyfikacja Junior WRC

Klasyfikacja PWRC

Przypisy 

2005 w sportach motorowych